De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1884-1886 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 28 oktober 1884. De zittingsperiode ging in op 17 november 1884 en eindigde op 17 mei 1886.

Nederland was verdeeld in 43 kiesdistricten. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Gekozen bij de verkiezingen van 28 oktober en 11 november 1884

Liberalen (37 zetels)
Eilard Jacobus Attema
Willem Hendrik de Beaufort
Philippus van Blom
Pieter Blussé van Oud-Alblas
Jacob Leonard de Bruyn Kops
Jacob Theodoor Cremer
Eppo Cremers
Willem Karel van Dedem
Albertus van Delden
Justus Dirks
Jacob Duyvis
Warmold Albertinus van der Feltz
Jan van Gennep
Adriaan Gildemeester
Johan George Gleichman
Gerardus Jacobus Goekoop
Hendrik Goeman Borgesius
Samuel van Houten
Jacob Johan van Kerkwijk
Egbert Broer Kielstra
Herman Jacob Kist
Franciscus Lieftinck
Gijsbertus Martinus van der Linden
Rudolf Pieter Mees R.Azn.
Lucas Oldenhuis Gratama
Johannes Barendinus van Osenbruggen
Sebastiaan Mattheüs Sigismund de Ranitz
Joan Röell
Willem Rooseboom
Derk de Ruiter Zijlker
Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg
Jan Schepel
Philippe Willem van der Sleijden
Herman Cornelis Verniers van der Loeff
Willem Adriaan Viruly Verbrugge
Jan Willem Jacobus de Vos van Steenwijk
Schelte Wybenga

Antirevolutionairen (23 zetels)
Jan van Alphen
Titus van Asch van Wijck
Frederik Willem Jacob van Aylva van Pallandt
Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland
Allard van der Borch van Verwolde
Willem Gerard Brantsen van de Zijp
Frederik van Bylandt
Alexander van Dedem
Johannes Hendricus Donner
Jan Christiaan Fabius
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas 
Karel Antonie Godin de Beaufort
Pieter Cornelis 't Hooft
Gijsbert Hendrik Thomassen à Thuessink van der Hoop
Ulrich Herman Huber
Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius, voorzitter van de antirevolutionaire Kamerclub.
Æneas Mackay jr.
Theodoor Philip Mackay
Jozef Jan Pompe van Meerdervoort
Alexander Frederik de Savornin Lohman
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye
Hendrik Seret
Otto van Wassenaer van Catwijck

Bahlmannianen (13 zetels)
Antonius van Baar
Bernardus Marie Bahlmann
Ferdinand Hendrik Hubert Borret
Hubert Joachim Brouwers
Jean Clercx
Leopold Haffmans
Jerôme Lambrechts
Anthonie Ernst Reuther
Gustave Louis Marie Hubert Ruijs de Beerenbrouck
Pierre Guillaume Jean van der Schrieck
Wynandus Gustavus Straetmans
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Antonius Franciscus Vos de Wael

Kappeynianen (5 zetels)
Age Buma
Sybrand Hingst
Klaas de Jong
Willem van der Kaay
Willem de Meijier

Schaepmannianen (5 zetels)
Herman Agatho des Amorie van der Hoeven
Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel
Maximilien Joseph Caspar Marie Kolkman
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Herman Schaepman

Conservatieven (3 zetels)
Jan Reijnaud Corver Hooft
Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis
Willem Wintgens

Bijzonderheden
 In 11 kiesdistricten was een herverkiezing nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd op 11 november 1884 gehouden.
 Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel (Schaepmannianen) werd in de tweede stemronde verkozen in twee kiesdistricten, Almelo en Delft. Hij opteerde voor Delft, als gevolg hiervan vond op 28 november 1884 een nieuwe verkiezing plaats in Almelo, waarbij Jan van Alphen (antirevolutionairen) werd verkozen, die op 8 december dat jaar werd geïnstalleerd.
 Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius (antirevolutionairen) werd verkozen in twee kiesdistricten, Gorinchem en in de tweede stemronde eveneens in Middelburg. Hij opteerde voor Middelburg, als gevolg hiervan vond op 28 november 1884 een nieuwe verkiezing plaats in Gorinchem, waarbij Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas werd verkozen, die op 8 december dat jaar werd geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1885
 14 maart: Willem Wintgens (conservatieven) nam ontslag om een doorbreking van het evenwicht tussen liberalen en confessionelen mogelijk te maken. Zijn opvolger Rutger Alexander Wilhelm Sluiter (liberalen), op 8 april dat jaar verkozen bij een tussentijdse verkiezing in 's-Gravenhage, werd op 12 mei 1885 geïnstalleerd.
 22 mei: Willem Rooseboom (liberalen) nam ontslag vanwege zijn bevordering tot majoor. Bij een tussentijdse verkiezing in Arnhem op 18 juni dat jaar werd Rooseboom herkozen, waarna hij op 26 juni 1885 werd geïnstalleerd.
 18 juni: Herman Agatho des Amorie van der Hoeven (Schaepmannianen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Zijn opvolger Jan van den Biesen, op 14 juli dat jaar verkozen bij een tussentijdse verkiezing in Breda, werd op 21 september 1885 geïnstalleerd.
 1 augustus: Eilard Jacobus Attema (liberalen) nam ontslag om gezondheidsredenen. Zijn opvolger Wilco Julius van Welderen Rengers, op 25 augustus dat jaar verkozen bij een tussentijdse verkiezing in Dokkum, werd op 21 september 1885 geïnstalleerd.
 22 oktober: Philippus van Blom (liberalen) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. Bij een tussentijdse verkiezing in Sneek op 17 november dat jaar, werd Bernardus Hermanus Heldt verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 24 november 1885 geïnstalleerd.

1886
 15 januari: Wynandus Gustavus Straetmans (Bahlmannianen) nam ontslag om gezondheidsredenen. Zijn opvolger Leonard Frans Hubert Carl Ruland, op 9 februari dat jaar verkozen bij een tussentijdse verkiezing in Maastricht, werd op 4 maart 1886 geïnstalleerd.
 20 februari: Lucas Oldenhuis Gratama (liberalen) vertrok uit de Tweede Kamer om gezondheidsredenen. Als gevolg hiervan werden op 16 en 30 maart dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Assen. In de tweede stemronde werd Harm Smeenge verkozen, die op 5 april 1886 werd geïnstalleerd.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1883-1884
 Samenstelling Tweede Kamer 1886-1887
 Kabinet-Heemskerk Azn.

1884-1886
Nederlandse politiek in 1884